Joaquim Leite ist der Name folgender Personen:

* Joaquim Alvaro Pereira Leite (* 1975), brasilianischer Politiker
 Joaquim Mamede da Silva Leite (1876–1947), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Campinas